Rytterne på det danske cykelhold Team Saxo Bank for 2009-sæsonen er:

Team CSC